Громозе́ка:

 Громозека — персонаж книг Кира Булычёва.
 «Громозека» — фильм режиссёра Владимира Котта.